Waterston ist der Familienname folgender Personen:

 Alisse Waterston, US-amerikanische Anthropologin
 Charles D. Waterston (* 1925), schottischer Paläontologe
 Darren Waterston (* 1965), US-amerikanischer Maler
 John James Waterston (1811–1883), schottischer Physiker
 Jane Elizabeth Waterston (1843–1932), schottische Pädagogin, Ärztin und Frauenrechtlerin
 Katherine Waterston (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert H. Waterston (* 1943), US-amerikanischer Genetiker
 Sam Waterston (* 1940), US-amerikanischer Filmschauspieler

Sonstiges
 Waterston (Wales), Ort in Wales